Салаватский сельсовет (восходят к имени Салавата Юлаева) — сельсоветы в Башкортостане:

 Салаватский сельсовет (Салаватский район)
 Салаватский сельсовет (Мелеузовский район) - упразднён в 1990 году.